

Persone 

Bernhard Schmid (1535-1592), musicista tedesco.
Carlo Schmid (1896-1979), giurista e politico tedesco.
Carlo Schmid (1990 – vivente), aviatore svizzero.
Daniel Schmid (1941-2006), regista teatrale e cinematografico svizzero.
Hannes Paul Schmid (1980 – vivente), ex sciatore alpino italiano.
Harald Schmid (1957 – vivente), ex atleta tedesco occidentale.
Heidi Schmid (1938 – vivente), ex schermitrice tedesca.
Heinrich Kaspar Schmid (1874-1953), compositore e direttore d'orchestra tedesco.
Heinrich Schmid (1921-1999), linguista svizzero.
Jan Schmid (1983 – vivente), combinatista nordico e saltatore con gli sci norvegese.
Kyle Schmid (1984  – vivente), attore canadese.
Samuel Schmid (1947 – vivente),  politico svizzero.
Sandro Schmid (1942 – vivente), sindacalista e politico italiano
Sven Schmid (1978 – vivente), schermidore tedesco.
Werner Schmid (1916 – vivente), ex pentatleta svizzero.